Black Gold () steht für:
 Black Gold (Computerspiel), 1991 veröffentlichtes Computerspiel
 englischsprachiger Alternativtitel für das Computerspiel Oil Imperium von 1989 
 den Titel mehrerer Filme:
 Black Gold (1947), Spielfilm des US-amerikanischen Regisseurs Phil Karlson
 Black Gold (1962), Spielfilm des US-amerikanischen Regisseurs Leslie H. Martinson
 Schwarzes Gold (2006), Dokumentarfilm der US-amerikanischen Regisseure Marc und Nick Francis
 Black Gold (2011), Spielfilm des französischen Regisseurs Jean-Jacques Annaud
 Black Gold (Brettspiel), 2011 veröffentlichtes Brettspiel

Siehe auch:
 Schwarzes Gold